Waldberg  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortschaften:
 Waldberg (Bobingen), Ortsteil der Stadt Bobingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Waldberg (Demmin), Ortsteil der Stadt Demmin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Waldberg (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Waldberg (Sandberg), Ortsteil der Gemeinde Sandberg, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

 Waldberg (Gemeinde Windigsteig), Katastralgemeinde der Gemeinde Windigsteig, Bezirk Waidhofen, Niederösterreich 
 deutscher Name von Borowo (1906–1920 und 1939–1945), Dorf östlich von Szamocin in Polen 

Berge:
 Waldberg (Ebbegebirge), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Waldberg (Haardt), Kreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Waldberg (Riesalb), Schwäbische Alb, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

Familienname:
 August Endruschat-Waldberg (1899–1990), deutscher Maler, siehe August Endruschat
 Isabelle Waldberg (1911–1990), Schweizer Bildhauerin
 Max von Waldberg (1858–1938), deutscher Sprach- und Literaturwissenschaftler
 Patrick Waldberg (1913–1985), US-amerikanischer Kunsthistoriker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Vorderwaldberg, Hinterwaldberg
 Waldenberg
 Waldsberg
 Walberg
 Waldburg
 Waldhöhe
 Waldhügel